KQ peut faire référence à :
 King's Quest, un jeu vidéo,
 Kenya Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,